Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1956 года  () прошёл в городе Тур в сентябре по круговой системе в два круга. В турнире приняли участие 8 спортсменов.

 — Мишель Изар

 — Абель Верс

 — Клод Горниер, Пьер Дионис, Ли-Чоан Кинг

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1956 году
1956 год в шашках
Спортивные соревнования в Туре
Сентябрь 1956 года